Otto Merker ist der Name folgender Personen:

* Otto Merker (Politiker) (1896–nach 1936), deutscher Politiker (NSDAP)
 Otto Merker (Generaldirektor) (1899–1986), deutscher Ingenieur und Wirtschaftsfunktionär
 Otto Merker (Archivar) (1934–2018), deutscher Archivar